

Plaatsnamen 
 Wickham (Hampshire), plaats in het Verenigd Koninkrijk
 Wickham (New South Wales), buitenwijk van Newcastle, plaats in New South Wales, Australië
 Wickham (West-Australië), plaats in West-Australië
 Wickham (Canada), gemeente in Quebec, Canada

Personen 

 John Clements Wickham, ontdekkingsreiziger, marine-officier en politiemagistraat